Die Ewige Tabelle der Elitserien listet alle Mannschaften, die seit ihrer Einführung 1987 mindestens eine Saison in der schwedischen Elitserien im Schach verbracht haben. Insgesamt spielten bisher 33 Mannschaften in der Elitserien. Als einziges Gründungsmitglied stieg der SK Rockaden Stockholm nie ab.

Grau hinterlegte Mannschaften spielten in der Saison 2019/20 in der Elitserien.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das aufeinanderfolgende Anklicken zweier Spalten lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Stand: nach der Saison 2019/20

Anmerkungen

Weblinks 
 Ergebnisarchiv der Elitserien beim Sveriges Schackförbund (schwedisch)
 Archiv der Tidskrift för Schack mit Ergebnissen der Elitserien (schwedisch)

Tabelle
Wikipedia:Liste
Elitserien (Schach)